Il singolare  dello  Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Michael Yani era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Carsten Ball.

Ryler DeHeart ha battuto in finale Ball 6–2, 3–6, 7–5.

Teste di serie

  Vince Spadea (primo turno)
  Danai Udomchoke (primo turno, ritiro)
  Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
  Donald Young (secondo turno)

 Michael Russell (semifinali, ritiro)
 Sam Warburg (secondo turno)
 Carsten Ball (finale)
 Todd Widom (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2009